Жюстья́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Валанс-сюр-Баиз. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32166.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 95 км западнее Тулузы, в 30 км к северо-западу от Оша.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 99 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 51 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 44 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 86,3 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 44 активных жителей работали 42 человека (23 мужчины и 19 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 7 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 4 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер